Maurice Leblanc, un ingénieur et industriel français (1857 - 1923).
 Maurice Leblanc, un romancier français (1864 - 1941) ;